Открытый чемпионат (), или Открытый чемпионат Великобритании по гольфу — старейшее соревнование по гольфу, входящее в число четырёх крупнейших профессиональных турниров, так называемых «мейджоров», единственное, проходящее не на территории США. Турнир проводит объединение компаний R&A, организующее все турниры за пределами США и Мексики.

Чемпионат проходит ежегодно на полях Англии или Шотландии. Единожды в 1959 году чемпионат принимала Северная Ирландия.
 
Начиная с 1980 года Открытый чемпионат проводится по уикендам, начиная с третьей пятницы июля. Ранее, с 1966 по 1979 годы, чемпионат начинался в среду, а финальный раунд проходил по субботам. До 1966 года два финальных раунда назначались на пятницу, а до 1926 года четыре раунда разыгрывались в течение двух дней.

Хронологически это третий крупнейший чемпионат года после Мастерс и Открытого чемпионата США и перед Чемпионатом PGA.

Призовой фонд 2014 года составил £5 250 000, а приз за первое место £945 000. Эта сумма примерно соответствует призовым фондам остальных крупнейших турниров.

На Открытом чемпионате игроки проходят 72 лунки с отсечкой после 36 лунок. Во вторую часть турнира проходят игроки, занявшие первые 70 мест (включая места, разделённые между игроками). Уникальной особенности среди «меджоров» является формат плей-офф, в котором победитель определяется на четырёх лунках и продолжается до первой победы на лунке, если они были пройдены за равное число ударов. Этот формат введён в 1986 году, но впервые пригодился на чемпионате 1989 года. Ранее, до 1964 года, плей-офф проводился на 36 лунках, затем на 18 лунках.

Примечания 

Соревнования по гольфу
Спортивные соревнования в Шотландии
Гольф в Великобритании
Саут-Эршир